PBS en biologie et en chimie peut signifier :

Sciences
 « PBS » est la formule chimique du sulfure de plomb (II) ou de la galène.
 En gestion de projets et en conception mécanique, , la structure de décomposition d'un produit, c'est-à-dire la nomenclature (liste de pièces et quantités des pièces formant l'assemblage.
 En biologie moléculaire, Primer Binding Site, le site d'accrochage des rétrotransposons.
 En biologie cellulaire, Tampon phosphate salin (Phosphate buffered saline), une solution tampon.
 Le Polybutylène succinate, polymère biodégradable .
 Le revêtement PBS (prefabricated bituminous surfacing), également appelé Hessian mat, a été utilisé par les unités du Génie américaines () pour la construction des aérodromes en Normandie après le débarquement du .
En agronomie, PBS signifie Production Brute Standard.

Médias
 Public Broadcasting Service, un réseau public américain de télévision.
 Public Broadcasting Services, un émetteur maltais.
 PBSBiH, Public Broadcasting Service of Bosnia and Herzegovina.

Musique
 Positive black soul, un groupe de rap sénégalais.

Notes et références